Itaguaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itaguaçu (ort), Espírito Santo, 
 Itaguaçu (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar